Volkov (ryska: Волков), med den feminina formen Volkova (ryska: Волкова), är ett vanligt ryskt efternamn. Det är avlett av det ryska ordet volk(rysk skrift: волк) som betyder varg.

Personer med efternamnet Volkov eller Volkova
Personer utan angiven nationalitet är ryska. 
 Aleksandr Volkov, flera personer
 Aleksandr Volkov (basketspelare) (född 1964), sovjetisk (ukrainsk) basketspelare
 Aleksandr Volkov (ishockeyspelare) (född 1997), ishockeyspelare
 Aleksandr Volkov (kampsportare) (född 1988), MMA-utövare
 Aleksandr Volkov (tennisspelare) (född 1967), tennisspelare
 Aleksandr Volkov (volleybollspelare) (född 1985)
 Aleksej Volkov (född 1988), skidskytt
 Anatolij Volkov (född 1961), sovjetisk (rysk) kanotist 
 Anna Volkova (1800–1876) kemist
 Fjodor Volkov (1729–1763), teaterman, den ryska teaterns skapare
 Jekaterina Volkova (född 1978) löpare
 Julia Volkova (född 1985) popsångerska, tidigare i t.A.T.u.
 Konstantin Volkov (född 1960), stavhoppare
 Nikolai Volkoff (1947–2018), kroatisk-amerikansk wrestler
 Solomon Volkov (född 1944), rysk-amerikansk musikolog
 Valery Volkov (född 1947), sovjetisk (rysk) ryttare
 Vladislav Volkov (1935–1971), kosmonaut

Ryska efternamn